Pänchen Sönam Dragpa (1478 - 1554), een Tibetaans historicus en geestelijke.
Desi Sonam Dragpa (Phagmodrupa) (1356 - 1386), een Tibetaans koning uit de Phagmodrupa-dynastie